Whatever the Cost – film del 1918 diretto da Robert Ensminger
Whatever the Cost – film 2014 diretto da Jerry Smart